Le nom Van Elsen indique une origine : l'aulnaye -  du néerlandais els : Aulne.

Le nom peut se décliner:
avec un -z- au lieu du -s-: Van Elzen
avec un -sch- au lieu du -s-: Van Elschen
avec l'article den : Van den Elsen, Van den Elschen, Van den Elzen
avec un diminutif -k-: Van Elsken, Van den Elsken, 
avec un suffixe génitif: Van Elskens
avec un H- initial: Van den Helsken
avec le van et der contracté en ver-: Verelzenvoir aussi Vanderelst''

Patronyme

Van Elsen
 Ann Van Elsen, mannequin et présentatrice de télévision belge.